Clin peut prendre les sens suivants, comme nom commun ou acronyme :
 Bordages à clin, dans le domaine de la construction de navires
 Bardage en bois, en architecture, planche posée horizontalement, longue et de faible épaisseur dont la partie supérieure est biseautée afin de permettre un léger chevauchement. Improprement appelée « déclin », ou encore « clabord » (de l'anglais clapboard) en québécois
 Classe d'intégration pour non-francophones
 Comité de lutte contre les infections nosocomiales

Voir aussi

Notes et références